DENK, Nederlandse politieke partij, voortgekomen uit de afgesplitste Tweede Kamerfractie Groep Kuzu/Öztürk
 Denk, hulpprogramma van de GGZ Friesland voor mensen met lichte en matig-ernstige psychische klachten
 vervoeging van denken